Хаан может обозначать:

Фамилия 
 
  (1959) — нидерландский композитор, аранжировщик, дирижёр.
 Хаан, Якоб Исраэль де (1881—1924) — еврейский политический деятель в подмандатной Палестине, уроженец Нидерландов.
 Хаан-Манифаргес, Паулина де (1872—1954) — нидерландская камерная и концертная певица (контральто).

Топоним 
 Хаан () — квартал в городе Куангйен, провинция Куангнинь, Вьетнам.

Другое 
 Хаан (титул) (Хаган) — высший титул суверена в средневековой кочевой иерархии. Хан ханов.
 Хан () — город в Германии а также одноимённый городской район в этом городе.

См. также 
 Хан